Кондрат () — русская и польская фамилия. Известные носители:

 Кондрат, Емельян Филаретович (1911—2002) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Кондрат, Иван Николаевич (род. 1961) — российский юрист, заместитель генерального прокурора России (2004—2007).
 Кондрат, Марек (род. 1950) — польский актёр и театральный режиссёр.
 Кондрат, Петре (род. 1981) — румынский гребец-каноист.
 Кондрат, Тадеуш (1908—1994) — польский актёр.
 Кондрат, Юзеф (1902—1974) — польский актёр и певец.

См. также 
 Кондрат (имя)